BOP, bop:

 Biuro Odbudowy Portów
 Białostocki Okręg Przemysłowy
 Bielski Okręg Przemysłowy
 Basell Orlen Polyolefins – sp. z o.o., producent tworzyw sztucznych
 blow-out preventer – w wiertnictwie ropy i gazu: głowica przeciwerupcyjna
 bop – styl jazzowy